Gabinet figur woskowych – muzeum

Filmy
 Gabinet figur woskowych – niemiecki horror z 1924 roku
 Gabinet figur woskowych – amerykański horror z 1933 roku
 Gabinet figur woskowych – amerykański horror z 1953 roku
 Gabinet figur woskowych – amerykańsko-niemiecki horror z 1988 roku
 Gabinet figur woskowych 2 – amerykański horror komediowy z 1992 roku